Unterseeboot 150 ou U-150 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard:
L'Unterseeboot 150, de type U 142, sous-marin de la Kaiserliche Marine, juste la quille lancée en 1918 mais inachevé à la fin de la guerre, démoli incomplet en 1919-20.
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un autre sous-marin avec un nom similaire:
UB-150, un sous-marin de type UB III, lancé en 1918 et démoli en 1922.
L'Unterseeboot 150, un sous-marin de type II.D, a été lancé en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à sa reddition et coulé après-guerre au Loch Ryan comme élément de l'Operation Deadlight.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940